Le Sergent Barnowsky est un personnage de fiction de la bande dessinée XIII.

Biographie de fiction 
Attachante et pulpeuse rousse au caractère bien trempé- Vance lui a donné les traits de l'actrice  Shirley MacLaine -, constitue l'un des personnages les plus touchants de la série.

Quatrième d'une famille de sept enfants (de trois pères différents), Betty découvre vite l'ennui mortel des petits patelins perdus du Midwest.

Études médiocres, premier "joint" à onze ans, première expérience sexuelle à treize, premier avortement à quinze, elle quitte définitivement le Kentucky à seize ans pour aller tenter sa chance à New York. S'ensuivent deux années de petits boulots et de chambres minables à Midtown Manhattan, la tentation de la drogue, une blennorragie, un deuxième avortement et douze kilos superflus. Un soir, complètement déprimée, Betty pousse la porte du célèbre poste de recrutement de l'armée de Times Square. Six mois plus tard, après une période de formation accélérée, elle se retrouve comme auxiliaire féminine sur le front asiatique. Elle va avoir 19 ans.

C'est pendant la guerre qu'elle fera la connaissance du beau capitaine Rowland (XIII) qui, bien sûr, ne lui prêtera aucune attention. La Campagne d'Asie terminée, ne sachant pas quoi faire d'autre, elle rempile dans l'armée et obtient son affectation, avec le grade de sergent, à l'unité féminine de combat au sein des S.P.A.D.S. C'est ainsi qu'elle se retrouve au San Miguel, au camp d'entrainement commandé par le colonel Mac Call, au moment où XIII, alias le caporal Ross Tanner, y arrive sur ordre du Général Carrington. 

Elle lui apprend qu'au cours d'une permission qu'elle passait chez une de ses sœurs installée à Eastown, elle a vu par hasard le capitaine Rowland, que tout le monde croyait mort, en grande conversation avec Mac Call. Comprenant qu'il tient en Betty un témoin capital dans l'affaire qui l'occupe, XIII, aidé par Jones, échappe aux hommes de Mac Call lancés à ses trousses. Après s'être emparé du jet privé d'un riche planteur français, le marquis Armand de Préseau, il ramène la jeune femme aux États-Unis juste à temps pour déjouer la conspiration des XX.

Passablement secouée par l'aventure, Betty n'en tombe pas moins follement amoureuse du marquis de Préseau. Celui-ci, veuf et vieillissant, ne reste pas insensible au charme plébéien de la rousse américaine. L'affaire des XX terminée, la jeune femme, décorée de la Medal of Honor, doit retourner au San Miguel pour aider le général Carrington à faire le ménage chez les S.P.A.D.S., non sans l'espoir de revoir son cher marquis. Elle devra cependant, durant cette dernière mission, faire face à une épreuve bien plus intime, car elle cache au fond d'elle un lourd secret qui la liera pour toujours à... XIII.

Elle s'empresse ensuite de démissionner de l'armée et d'aller convoler en justes noces avec son bel Armand. Depuis lors, hormis un épisode musclé pour aller tirer XIII de la forteresse de Roca Negra, l'ex-sergent Betty Barnowsky, qui a renoncé à l'alcool et perdu dix kilos, s'efforce de se conduire en digne et respectable marquise au milieu de sa plantation de bananiers. Une dernière épreuve attend la nouvelle marquise et son époux : leur manoir ayant été dynamité par les hommes de Giordino, après une courte errance entre le San Miguel et le Mexique, les deux aristocrates décident de partir en Europe à la fin de la série.

À la télévision 
Dans XIII, la série (2011-2012), elle est jouée par Roxane Mesquida.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de XIII
 Page d'analyse assez complète sur le site BDParadisio
 www.bdxiii.com, le site non officiel de XIII

Personnage de XIII
Militaire américain de fiction
Sergent de fiction
Personnage de fiction féminin
Personnage de fiction du Kentucky